

Persone 
 Behice Hanım – tredicesima moglie del sultano Abdul Hamid II
 Inşirah Hanım – seconda moglie del sultano Mehmed VI
 Kınar Hanım – attrice turca
 Nigâr Hanım – poetessa ottomana pioniera degli stili occidentali moderni in chiave femminile
 Peyveste Hanım – undicesima moglie del sultano Abdul Hamid II
 Saliha Naciye Hanım – figlia di Aslan Bey Ankuap

Altro 
 Hanım – film  turco del 1989 diretto da Halit Refiğ